Август Беккер:

 Беккер, Август (1812—1871) — немецкий журналист и политик.
 Беккер, Август (1828—1891) — немецкий поэт и писатель, фольклорист.
 Беккер, Август (1900—1967) — немецкий химик, оберштурмбанфюрер СС, нацистский преступник. Примечания